У строчной буквы начертание двоякое:  и ; орфографического значения различие не несёт (определяется, как правило, типом шрифта, так же, как варианты начертания букв эпсилон и каппа).

В древнейших вариантах греческого алфавита буква фи отсутствовала. В отличие от большинства других греческих букв, которые происходят от финикийских,  не имеет финикийского прообраза, и её происхождение неясно.

В современном греческом языке буква  обозначает глухой губно-зубной спирант, . В древнегреческом обозначала звук , глухой билабиальный смычный согласный с придыханием, образовавшийся в протогреческом в результате оглушения придыхательных из ; латинским алфавитом часто передаётся сочетанием «ph».

Использование

Прописная  
 Магнитный поток в физике. Также часто потоки других векторных полей (при необходимости различать потоки разных полей, добавляется индекс);
 Поток излучения и световой поток в физике;
 Работа выхода в физике;
 Кумулятивная функция распределения нормального распределения в теории вероятностей и статистике.
 Золотое сечение  в математике, искусстве и архитектуре.

Строчная  
 Функция Эйлера  в теории чисел, а также обозначение произвольной функции.
 Угол, в особенности:
 аргумент комплексного числа;
 фаза колебаний;
 в электротехнике — угол сдвига фаз;
 в полярной системе координат — угол с полярной осью;
 в сферических координатах — чаще всего — угол проекции радиус-вектора на плоскость  с осью .

 в географии, картографии, навигации — широта.

 в физике — угол поворота.

 в химии: объёмная доля — отношение объёма какого-то вещества в смеси к объёму всей смеси.
 Электростатический потенциал и вообще скалярный потенциал в физике (также часто и другие потенциалы, например, нередко, электромагнитный потенциал ).
 Относительная влажность в физике.
 Игра Фи в психологии.
 Утверждение в логике первого порядка.
 Коэффициент фиктивности во внутренней баллистике.

Кодировки 

В Юникоде представлено несколько форм буквы фи:

В некоторых старых шрифтах, не совместимых со спецификацией  1998 года, символ U+03D5 () мог быть представлен «петлеобразным» символом . Это более не считается корректным. Символ U+03C6 () может быть представлен и «перечеркнутым» вариантом , но предпочтительно — «петлеобразным» вариантом .

HTML-мнемоники для прописной и строчной фи — это &Phi; и &phi; ( и , соответственно).

В LaTeX имеются математические символы \Phi, \phi и \varphi (,  и , соответственно).

Ссылки

Примечания